Caesarea (auch Caesaria, griechisch  Kaisareia) steht für:
 Caesarea (Israel), Stadt in Israel nahe dem antiken Caesarea Maritima
 zur Zeit der Kreuzzüge Name von Schaizar in Syrien
 in lateinischen Schriften aus Mittelalter und Neuzeit Name von Kaisheim bzw. Kloster Kaisheim 
 Caesarea (Mossad-Sondereinheit), zur Vergeltung des Olympia-Attentats 1972 gebildete Mossad-Sondereinheit
 Caesarea (Gattung), Gattung aus der Pflanzenfamilie der Vivianiaceae

antike Städte:
 Caesarea Cappadociae in der kleinasiatischen Landschaft Kappadokien, heute Kayseri
 Caesarea in Cilicia (auch Caesarea ad Anazarbum) in Kilikien, beim heutigen Dilekkaya (Kozan) in der Provinz Adana, siehe Anazarbos
 Caesarea Germanice (auch Helge) in Bithynien, beim heutigen Tahtalı (Bursa) im Kreis Nilüfer, Provinz Bursa in der Türkei, siehe Germanicopolis (Bithynien)
 Caesarea Philippi (auch Paneas) am Hermongebirge in Palästina, heute Banyas
 Caesarea Maritima an der Küste von Palästina 
 Caesarea Mauretaniae (das punische Iol) in Mauretania Caesariensis, beim heutigen Cherchell in Algerien 
 Antiochia Caesarea in Pisidien, beim heutigen Yalvaç (Isparta) in der Türkei, siehe Antiochia in Pisidien
 Arca Caesarea (auch Caesarea ad Libanum), heute Arqa im Libanon
 Eitha Caesarea in Arabia Petraea, etwa 10 km nördlich von Shahba in Syrien
 Caesarea Insula vor der gallischen Küste, heute Jersey im Ärmelkanal

Titularbistümer:
 Titularbistum Caesarea in Bithynia, Titularbistum der Lateinischen Kirche
 Titularerzbistum Caesarea in Cappadocia, Titularerzbistum der Lateinischen Kirche
 Titularbistum Caesarea in Cappadocia degli Armeni, Titularbistum der Armenisch-katholischen Kirche
 Titularbistum Caesarea in Cappadocia dei Greco-Melkiti, Titularbistum der Melkitischen Griechisch-katholischen Kirche
 Titularbistum Caesarea in Mauretania, Titularbistum der Lateinischen Kirche
 Titularbistum Caesarea in Numidia, Titularbistum der Lateinischen Kirche
 Titularerzbistum Caesarea in Palaestina, Titularerzbistum der Lateinischen Kirche
 Titularbistum Caesarea in Palaestina dei Greco-Melkiti, Titularbistum der Melkitischen Griechisch-katholischen Kirche
 Titularbistum Caesarea in Thessalia, Titularbistum der Lateinischen Kirche
 Titularerzbistum Caesarea Ponti, Titularerzbistum der Lateinischen Kirche